

Chimica 
 S21 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Storia 
 S-21 – Ufficio di Sicurezza 21, campo di sterminio dei Khmer rossi ora trasformato in Tuol Sleng Genocide Museum

Altro 
 SIAI S.21 – idrovolante sesquiplano da competizione della SIAI-Marchetti
 Sukhoi-Gulfstream S-21 – getto supersonico passeggeri della Sukhoi